

Automobili
 Capote – parte protettiva superiore delle carrozzerie automobilistiche

Cinema 
 Truman Capote - A sangue freddo (Capote) – film del 2005 diretto da Bennett Miller

Persone
 Truman Capote – scrittore, giornalista e drammaturgo statunitense